Klamath megye (Kalifornia) (1851-1874), egykori megye
Klamath megye (Oregon)